Bar-le-Duc este un oraș în Franța, prefectura departamentului Meuse, în regiunea Lorena.

Evoluția populației

Note

Vezi și 
 Listă de orașe în Franța

Comune din Meuse